Max Stinsky ist der Name folgender Personen:

 Max Stinsky (Flieger) (1895–1918), deutscher Marineflieger

Max Stinsky steht für:

 Max Stinsky (Schiff), ein Flugsicherungsschiff